El término Lorca puede hacer referencia a:

 Lorca, población situada en la región de Murcia (España).
 Lorca, población situada en la Comunidad Foral de Navarra (España).
 Lorca Deportiva, equipo de fútbol de Lorca (Murcia).
 Ciudad de Lorca CF, equipo de fútbol de Lorca (Murcia).
 Lorca CF, antiguo equipo de fútbol de Lorca (Murcia).
 Federico García Lorca (1898-1936), poeta español.
 Lorca (cantante) nombre artístico de José Alfonso Lorca Gómez, cantante y compositor español.
 Lorca (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros), ley 31/1985, del 2 de agosto de 1985, para la regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros.